Cave Spring kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cave Spring (Georgia)
Cave Spring (Virginia)